Sayaka Aoki  – atleta giapponese
 Sayaka Aoki  – attrice giapponese
 Sayaka Aoki  – doppiatrice giapponese